Ian Daly (Dublin, 29 de Março de 1990) é um futebolista profissional irlandês, milita no Aris Salônica.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Irlanda
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Manchester City F.C.
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Futebolistas do St. Patrick's Athletic